Z9, Z-9 ou Z09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Harbin Z-9, un hélicoptère militaire chinois ;
 Z 9 Wolfgang Zenker un destroyer de la Kriegsmarine.

Informatique 
 IBM System z9, une mainframe d'IBM.

Médecine 
 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes (Z09), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
  ;
 BMW Concept Z9, un concept-car de BMW.

Autres 
 Z9, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres